Palinsesto (filologia) – Pagina manoscritta, sottoposta a cancellazione e successiva riscrittura.
Palinsesto (mass media) – Nei mass media (televisione, radio...) è l'insieme delle trasmissioni programmate da una emittente per un certo periodo.
Palinsesto o cratere fantasma – In planetologia, antico cratere che è stato livellato dall'attività vulcanica successiva.
Palinsesto (libro) – Libro di memorie dello scrittore statunitense Gore Vidal.

Altri progetti